Михаил Пресняков:
 Пресняков, Михаил Иванович (род. 1922) — сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Пресняков, Михаил Михайлович (род. 1955) — советский хоккеист, защитник, мастер спорта международного класса.